Dwór Benedykta Górskiego – zabytkowy dwór szlachecki położony w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 247. Obecnie we dworze mieści się restauracja "Dworek na Chojnach", a na jego tyłach znajdują się domki kempingowe.

Budynek 
Dwór położony jest na wzniesieniu w północnej części współczesnych Stawów Jana. Został zbudowany na planie prostokąta z modrzewiowych bali w konstrukcji zrębowej, jego ściany są otynkowane. Nakryty jest dachem łamanym polskim pokrytym gontami. Ganek dworu jest wysunięty ryzalitowo, całkowicie zabudowany. Budynek należy do najstarszych zachowanych w granicach miasta zabytków Łodzi.

Historia 
Dwór został zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku dla Benedykta Górskiego we wsi Chojny, w pobliżu traktu prowadzącego do Piotrkowa Trybunalskiego. W I poł. XIX w. dobra przeszły na córkę Benedykta – Izabelę Walewską. Później właścicielem został Franciszek Kamiński. W roku jego śmierci, tj. 1853, pięcioro spadkobierców spłaciła Marianna Rudzka z Lenczowskich h. Strzemię, żona Bonawentury Rudzkiego h. Wężyk. Wartość majątku oszacowano wówczas na kwotę 86 700 rubli. Dobra dzierżawił niejaki Lisicki, a sama właścicielka przebywała z synem w Dobrzelowie. W skład dóbr oprócz dworu wchodziła wówczas cegielnia, karczma i kilka chałup dla służby. W 1864 majątek nawiedził pożar, który strawił drewniane zabudowania gospodarcze oraz cegielnię. Zabudowania zostały ponownie postawione w dwa lata później, jednak znów w drewnie, pomimo że właścicielka posiadała własną cegielnię. Po uwłaszczeniu chłopów podupadłe i zadłużone dobra Rudzka sprzedawała wolnym chłopom i kolonistom niemieckim. W 1874 ostatecznie pozbyła się majątku na rzecz Jana oraz Krystiana Krauze – kolonistów z Nowego Rokicia oraz Jerzego Fiszera – kupca z Ozorkowa. Parcelacja majątku oraz wysprzedawanie ziemi trwały nadal. Tereny najbliżej Łodzi, które w 1906 wcielono wraz z Dąbrową do Łodzi i utworzono dzielnicę Nowe Chojny, były przeznaczone pod działki budowlane. Sam folwark do lat 40. XX w. pozostawał w rękach Franciszka Zimmermana i przekształcił się we wzorowe gospodarstwo rolne. Po II wojnie światowej majątek już wcielony do miasta przeszedł na skarb państwa. Park z dworem został przekształcony w ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny zwany Stawami Jana. W latach 90. XX w. w wyremontowanym dworze mieściła się restauracja i administracja pobliskiego campingu.

Podczas remontu dworu w 1968 zostały odkryte późnobarokowe dekoracje kominków oryginalnie zdobiące pomieszczenia. Kolejny remont dwór przeszedł w latach 2009–2010.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Górskiego
Łódź
Górskiego
Budynki mieszkalne w Łodzi